Daylight Robbery – film del 1964 diretto da Michael Truman
Daylight Robbery - Un colpo british style (Daylight Robbery) – film del 2008 diretto da Paris Leonti
Daylight Robbery – serie televisiva britannica del 1999